Glás je lahko:
 zvok, ki ga dela človek z govorilnimi organi (pri govoru, petju)
 v jezikoslovju najmanjša akustična enota govorjenega jezika – glej glas (jezikoslovje)

Sklici